Die International Lawn Tennis Challenge 1932 war die 27. Ausgabe des von der ITF veranstalteten Wettbewerbes für Herrennationalmannschaften im Tennis. Der Bewerb wurde in zwei Kontinentalzonen, der Europa- und der Amerikazone, ausgetragen, wobei die Amerikazone in eine Nordamerikagruppe und eine Südamerikagruppe unterteilt waren. Die Sieger der beiden Zonen spielten ein Playoff um den Finaleinzug. Dabei setzten sich die USA gegen das Deutsche Reich mit 3:2 durch, scheiterten im vom 29. bis 31. Juli stattfindenden Finale aber an Titelverteidiger Frankreich. Frankreich gewann damit den sechsten Titel in Serie.

Teilnehmer 
Inklusive des Titelverteidigers nahmen 31 Länder an dem Bewerb teil. Die folgenden Mannschaften spielten dabei um ein Finalticket gegen den Titelverteidiger.

Europazone 
In der Europazone traten insgesamt 22 Teams an.

Amerikazone 
Die Amerikazone bestand aus fünf Teilnehmern in der Nord- und drei Teilnehmern in der Südamerikagruppe.

Nordamerikagruppe

Südamerikagruppe

Das Turnier

Europazone

Amerikazone 
Die Sieger der beiden Gruppen spielten in einem Kontinentalplayoff um den Einzug ins Playoff gegen den Sieger der Europazone.

Nordamerikagruppe

Südamerikagruppe 
Brasilien zog kampflos ins innerkontinentale Playoff gegen die USA ein.

Kontinentalplayoff 
Im innerkontinentalen Playoff konnten sich die USA klar gegen Brasilien durchsetzen. Die USA mussten in der Begegnung nur einen einzigen Satz (im Doppel) und insgesamt lediglich 31 Spiele (bei 90 gewonnenen) abgeben.

Playoff 
Im Playoff zwischen den beiden Siegern der Kontinentalzonen siegten die USA über das Deutsche Reich.

Finale 
Im Finale zwischen den USA und Frankreich konnte sich der französische Titelverteidiger mit 3:2 durchsetzen. Es war der sechste französische Titel in Folge, aber auch der letzte für 59 Jahre (bis 1991).

Weblinks 
 Offizielle Seite des Davis Cups

Einzelnachweise 

1932
Tennisturnier 1932